Musabeyli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Musabəyli – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian